Никола́й Ива́нович Ва́син:
 Васин, Николай Иванович (Коля Васин; 1945—2018) — коллекционер и битломан, создатель музея «Битлз» в Санкт-Петербурге.
 Васин, Николай Иванович (в монашестве Никон; род. 1942) — епископ Русской православной церкви, митрополит Липецкий и Задонский.